Данило Безлај (Љубљана, 3. септембар 1921 — Љубљана, април 1996) је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те_
|-
| 1955. || Тренуци одлуке  || /
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца  || Филип Ср
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || X-25 јавља  || /
|-
| 1960. || -{Flitterwochen in der Hölle}- || /
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Немачки војник
|-
| 1967. || Прича које нема  || /
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || Доктор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Бегунац  || Судија
|-
| 1974. || Страх  || Адолф
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1921.
Умрли 1996.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани